Popis dobitnika nagrade Marul festivala Marulićevi dani u kategoriji glumačkih ostvarenja. Najčešće se dodjeljuju dvije nagrade za najbolju mušku ulogu, te dvije nagrade za najbolju žensku ulogu. Od 2013. godine dodjeljuju se samo dvije glumačke nagrade. Do sada je najuspješnija glumica festivala Doris Šarić-Kukuljica s čak četiri nagrade Marul. Neki od najboljih glumaca regije dobitnici su ove nagrade kao što su Mirjana Karanović, Emir Hadžihafizbegović, Miloš Biković, Meto Jovanovski...

Nagrađeni glumci

Nagrađene glumice

Vanjske poveznice 
 Hrvatsko narodno kazalište u Splitu

Kazališne nagrade
Hrvatsko kazalište